Rio de Janeiro pode ser:

 Rio de Janeiro, o estado brasileiro;
 Rio de Janeiro, capital do estado supracitado;
 Rio de Janeiro, rio do estado da Bahia, município de Barreiras.

Desambiguação